Mont Cervin ist der Name folgender Berge:

 Mont Cervin (Antarktika) auf der Pétrel-Insel, Antarktika
 Mont Cervin, französischer Name für das Matterhorn in den Walliser Alpen